По состоянию на ноябрь 2021 года года в Финляндии действуют  национальных парков. Все они управляются Главным лесным управлением Финляндии (). Национальные парки занимают в общей сложности 8150 квадратных километров — 2,5 % площади страны. В 2007 году национальные парки Финляндии посетило свыше 1,7 миллиона человек.

Список национальных парков

См. также 
 Список заповедников Финляндии
 Заповедные территории Финляндии

Примечания

Ссылки 
 Национальные парки Финляндии на сайте Главного лесного управления Финляндии: , , , 
 National parks, hiking areas, wilderness areas
 Ministry for Foreign Affairs of Finland

 
Нац
Финляндия